Verne puede referirse a:
Personas
Julio Verne, escritor francés nacido en Nantes 
Lugares
Verne, comuna francesa 
Astronomía
Jules Verne, un cráter lunar dedicado al escritor
Verne, otro cráter lunar
(5231) Verne, un asteroide del cinturón principal
Otros
Verne (HM Prison), una prisión ubicada en la Isla de Pórtland, Dorset, Inglaterra
Julio Verne (nave), una nave espacial de la Agencia Espacial Europea
Verne, página web dedicada a explorar internet del periódico español El País